Минеральная:

 Минеральная — железнодорожная платформа в Сахалинской области России.
 Минеральная — железнодорожная станция на Украине, в Днепропетровской области, около села Карабиновка.

См. также 
 Минеральная улица
 Минеральная вата
 Минеральная вода
 Минеральная живопись